El Castillo de los monstruos – argentyński film fabularny z 1964 roku w reżyserii Carlosa Rinaldii. Główne role zagrały aktorki Silvia Solar oraz Lola del Pino. W Polsce był prezentowany pod tytułem "Zamek potwora".

Linki zewnętrzne 
 
 

Argentyńskie dramaty filmowe
Argentyńskie filmy z 1964 roku